Pilica bezeichnet

 die Stadt Pilica in Polen
 einen Ort in der Woiwodschaft Masowien in Polen, siehe Pilica (Warka)
 einen Fluss in Zentralpolen, siehe Pilica (Fluss)
 einen Ort in Serbien, Gemeinde Bajina Bašta, Bezirk Zlatibor, siehe Pilica (Bajina Bašta)